Lejno může být:

 výkal (lat. exkrement)
 ločidlo čertovo lejno – rostlina z čeledi miříkovité

místopisný název
 Lejno (Panschwitz-Kuckau) – německy Lehndorf, část obce Panschwitz-Kuckau v zemském okrese Budyšín v Sasku, do roku 1974 samostatná obec
 Lejno (Elsterheide) – německy Geierswalde, část obce Elsterheide v zemském okrese Budyšín v Sasku
 Lejno (Hochkirch) – německy Lehn, část obce Hochkirch (hornolužickosrbsky Bukecy) v zemském okrese Budyšín v Sasku
 Lejno (Obergurig) – německy Lehn, část obce Obergurig v zemském okrese Budyšín v Sasku